Mighty Morphin Power Rangers: Agora e Sempre(MIghty Morphin Power Rangers: Once and Always, no titulo original) é um episódio comemorativo que celebra os trinta anos da franquia Power Rangers. A estreia  acontece em 19 de Abril de 2023 na netflix, e marca a volta de personagens clássicos de Mighty Morphin Power Rangers, além de uma nova personagem.

Os Atores David Yost, Walter Jones, Johnny Yong Bosch, Catherine Sutherland e Steve Cardenas, retornam ao seus papeis, e tambem tem o retorno de Richard Horvitz e Barbara Goodson as vozes de Alpha e Rita Repulsa, no idioma original. Além deles, temos uma nova personagem que ira interpreta a filha da Trini, Charlie Kersh.

Sinopse 
 Três décadas depois que o poderoso Zordon criou os Power Rangers , o grupo fica frente a frente com uma ameaça do passado. Em meio a uma crise global, eles são chamados mais uma vez para serem os heróis de que o mundo precisa. Inspirado no lendário mantra da franquia 'Uma Vez Ranger, Sempre Ranger',  o que significa : os integrantes  da família ranger são sempre recebidos de braço aberto".

Elenco

Referências 

 https://www.jbox.com.br/2023/01/27/mighty-morphin-power-rangers-once-always-e-o-especial-mais-importante-da-franquia-coluna-do-daileon-172/
 https://www.imdb.com/title/tt23219684/
 https://www.megapowerbrasil.com/2022/12/mighty-morphin-power-rangers-once-and.html
 https://mixdeseries.com.br/power-rangers-especial-de-30-anos-tudo-sobre/